Moriarty kan syfta på:

 Professor Moriarty – Sherlock Holmes ärkefiende

Geografi

USA 

 Moriarty, New Mexico, ort, Torrance County,

Se även 
 Mount Moriarty – flera

Robotskapade USAförgreningar